O termo Castelo dos Mouros pode-se referir às seguintes edificações:

Em Portugal 
 Castelo dos Mouros (Alfarela de Jales)
 Castelo dos Mouros (Arnoia), Castelo de Arnoia ou Castelo de Moreira, em Arnoia
 Castelo dos Mouros (Chaves) ou Castelo do Mau Vizinho no Cimo de Vila da Castanheira, Chaves
 Castelo dos Mouros (Lisboa) ou Castelo de São Jorge, em Lisboa
 Castelo dos Mouros (Sesimbra) ou Castelo de Sesimbra, em Sesimbra
 Castelo dos Mouros (Sintra), em Sintra
 Castelo dos Mouros (Boticas) ou Castro de Carvalhelhos, em Beça, Boticas, no distrito de Vila Real
 Castelo dos Mouros (Sabrosa) ou Castro de Sabrosa, na vila e freguesia de Sabrosa, distrito de Vila Real
 Castelo dos Mouros (Vouzela) ou Paço da Torre, em Figueiredo das Donas, Vouzela, distrito de Viseu

Em Espanha 
 Castelo de Mouro, na Galiza
 Penedo do Mouro, na Galiza.

Desambiguação